Bartelshagen II b. Barth, een ortsteil van Saal in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Neu Bartelshagen, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren